est une expression anglaise signifiant « l'enfant ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 , film muet américain de Frank Powell, sorti en 1910 ;
 , film muet américain de Wilfrid North, sorti en 1916 ;
 , titre original du film Le Kid, comédie dramatique muette américaine de Charlie Chaplin, sorti en 1921 ;
  (), film dramatique hongkongais de , sorti en 1950 ;
  (), film hongkongais de Jacob Cheung, sorti en 1999 ;
 , titre alternatif original de Sale Môme, film américain de Jon Turteltaub, sorti en 2000 ;
 , film britannique de Nick Moran, sorti en 2010 ;
  (), drame taïwanais de Sunny Yu, sorti en 2015 ;
 The Kid, film américain de Vincent D'Onofrio, sorti en 2019.

Autres 

 The Kid, pseudonyme apporté au héros du jeu vidéo Driver : Parallel Lines.

Voir aussi